Студе́нческий переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Студенческий переулок — улица в Волгодонске.
 Студенческий переулок — улица в Горно-Алтайске.
 Студенческий переулок — улица в Махачкале.
 Студенческий переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Студенческий переулок — улица в Самаре.
 Студенческий переулок — улица в Ставрополе.
 Студенческий переулок — улица в Твери.
 Студенческий переулок — улица в Ульяновске.
 Студенческий переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Студенческий переулок — улица в Киеве.
 Студенческий переулок — улица в Одессе.
 Студенческий переулок — улица в Симферополе.

См. также 
 Студенческая улица
 Студенческая площадь